Perna kan syfta på följande:

 Perna (djur), ett släkte musslor
 Perna perna, en musselart i släktet Perna
 Perna (ö), en ö Norra Karelen, Finland
 Perná, en ort i Södra Mähren, Tjeckien